Motiv může být:
důvod, smysl, příčina („motor“) určitého chování (motiv jednání, motiv zločinu)
element nebo cíl motivace
zápletka s potenciálem rozehrát nějaký děj (literární motiv, filmový motiv)
charakteristická vlastnost se společným rysem (například hudební motiv)
vizuální schéma (barevný motiv, vzhledový motiv)
motiv (proteomika) – strukturní jednotka stavby proteinů obvykle mezi sekundární a terciární strukturou

Související články 
Motivace
Argumentace
Cui bono
Motivační dopis

Externí odkazy